Rikala ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Rikala (* 1977), finnische Kanutin
 Jorma Rikala (* 1937), finnischer Eishockeyspieler